Birmingham & District League 1890–91 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 10 hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle. For anden sæson i træk blev alle kampene ikke spillet, og der blev derfor ikke kåret nogen mester.

Efter den første sæson havde syv hold forladt ligaen. I stedet blev fem nye hold optaget.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891